Année 52 du calendrier julien
 Année 52 av. J.-C. du calendrier julien
 Nombre naturel 52
52, le titre d'un comic de DC Comics (2006).

Homonymie de nombre